Piumino – coperta per letto
 Piumino – capo di abbigliamento
 Piumino – in ornitologia, l'insieme di quelle penne interamente piumose in cui la rachide è più corta della barba più lunga o è del tutto assente
 Piumino collobianco – specie di uccelli dell'ordine dei Piciformi